Droga magistralna M5 – trasa szybkiego ruchu na Białorusi
 Droga magistralna M5 – droga federalnego znaczenia, magistrala na terenie Rosji